La Chute de la maison Usher est une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Elle a inspiré de nombreuses œuvres, notamment :
 La Chute de la maison Usher, opéra inachevé de Claude Debussy, dont l'écriture débute en 1908.
 La Chute de la maison Usher, film franco-américain réalisé par Jean Epstein en 1928.
 La Chute de la maison Usher (House of Usher), film américain réalisé par Roger Corman en 1960.
 La Chute de la maison Usher, court-métrage tchèque réalisé par Jan Švankmajer en 1980.
 La Chute de la maison Usher (Revenge in the House of Usher), film franco-espagnol réalisé par Jesús Franco en 1982.
 La Chute de la maison Usher (The Fall of the House of Usher), opéra de Philip Glass créé en 1988.
 La Chute de la maison Usher (The Fall of the House of Usher), opéra-rock de Peter Hammill en 1991.
 La Chute de la maison Usher, court métrage belge réalisé par Marc Julian Ghens en 1992.
 La chute de la maison Usher, film américain réalisé par Hayley Cloake en 2008
 La Chute de la maison Usher, bande dessinée de 2007, adaptation de la nouvelle d'Edgar Allan Poe.

La Chute de la maison Usher